Artemisios steht für:
Artemisios (Monat), Monat des Makedonischen Kalenders 
Artemisios, römische Persönlichkeit siehe Grabrelief für Eutaxia und Artemisios
Siehe auch:
 Artemision
Artemisio (Arkadien)